Glatzl ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Glatzl (* 1993), österreichischer Naturbahnrodler
 Georg Glatzl (1881–1947), deutscher Orgelbauer
 Matthias Glatzl (1922–1986), österreichischer Politiker

Siehe auch: Glatzel